Příjmení Šanda nosí více významných osobností:

 Jiří Šanda (* 1977) – český fotbalista, záložník
 Michal Šanda (* 1965) – český básník, prozaik a dramatik
 Miroslava Šandová (* 1947) – česká botanička
 Václav Šanda (* 1950) – český geodet, kartograf a předseda Českého svazu geodetů a kartografů
 Vojtěch Šanda (1873–1953) – český římskokatolický kněz, vysokoškolský pedagog, děkan teologické fakulty, profesor semitských jazyků, kanovník a děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, biblista a orientalista